A német nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Sachseinrigen rendezték július 17-én.

A MotoGP versenyén a dobogósok sorrendje Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Casey Stoner volt. A Moto2 versenyét Marc Márquez nyerte Stefan Bradl és Alex de Angelis előtt, míg a nyolcadliteresek között Héctor Faubel végzett az élen, megelőzve Johann Zarcót és Maverick Viñalest. Érdekesség, hogy Faubel és Zarco között semekkora különbség nem volt célbaérkezéskor, kettejük közül Faubel nyert, mert a verseny során gyorsabb kört futott vetélytársánál.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Jegyzetek 

N
M